Palacio de la Ópera puede referirse a:

 Ópera Garnier, Palacio Garnier u Ópera de París.
 Palacio de la Ópera (La Coruña).